Пшедеч:

 Пшедеч — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Кольский повят.
 Пшедеч — гмина (волость) в Польше, входит в Кольский повят, Великопольское воеводство.